La Vestale, opera lirica di Gaspare Spontini (1807)
 La Vestale, opera lirica di Giovanni Pacini (1823)
 La Vestale, opera lirica di Saverio Mercadante (1840)
La Vestale, balletto, coreografie di Marius Petipa, musiche di Michail Ivanov (1888)